

Види још 

 Ђиро ди Ломбардија

Ђиро ди Ломбардија
Бициклистички класици